Filips van België
 Prins Filipsdok

Prins Filips is niet te verwarren met Prins Filip